El Torneig de Marsella 2020, conegut oficialment com a Open 13 2020, és una competició tennística sobre pista dura dins les sèries 250 de l'ATP. La 27a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 23 de febrer del 2020 al Palais des Sports de Marsella, França.

El tennista grec Stéfanos Tsitsipàs va guanyar el títol per segona ocasió consecutiva.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2020
ATP Tour 2020